Příjmení Hrdinka nosí více významných osobností:

 Čestmír Hrdinka – český odborník v oblasti životního prostředí
 František Hrdinka (* 1998) – český lední hokejista, obránce
 Milena Hrdinková (* 1974) – česká úřednice, státní tajemnice pro evropské záležitosti